O Metro de Chengdu é um sistema de metropolitano em construção que servirá a cidade chinesa de Chengdu.

Ligações externas 
 
 

Chengdu
Chengdu